I Do (film), een korte stomme film uit 1921
 I Do (Glee), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie Glee
 I Do (ER), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie ER
 I Do (Jessica), een nummer uit 1999
 I Do (Douwe Bob & Jacqueline Govaert), een nummer uit 2018